Labyrinten kan syfta på:

 Labyrinten (roman) – en roman av Kate Mosse
 Labyrinten (TV-serie, 2000) – en svensk-dansk-finsk miniserie från 2000
 Labyrinten (TV-serie, 2012) – en historisk miniserie från 2012 baserad på romanen av Kate Mosse
 Labyrinten i Vittaryd – en fast fornlämning i Vittaryds socken i Småland

Se även
 Labyrint (olika betydelser)